Список ссавців Барбадосу містить перелік з 30 видів ссавців, зареєстрованих на Барбадосі згідно з МСОП. У список не включені регіонально зниклі, бродячі та свійські види. Із зазначених у таблиці видів, 3 — є уразливими, 1 — близький до загрозливого стану, для 9 — даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Барбадос